Di seguito una lista di asteroidi dal numero 464001 al 465000 con data di scoperta e scopritore.

464001-464100 

|-
|464001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464002 - ||  ||  || CSS
|-
|464003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464004 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464013 - ||  ||  || WISE
|-
|464014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464016 - ||  ||  || CSS
|-
|464017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464022 - ||  ||  || CSS
|-
|464023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464034 - ||  ||  || CINEOS
|-
|464035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464038 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464042 - ||  ||  || CSS
|-
|464043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464057 - ||  ||  || WISE
|-
|464058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464060 - ||  ||  || WISE
|-
|464061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464070 - ||  ||  || WISE
|-
|464071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464074 - ||  ||  || CSS
|-
|464075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464086 - ||  ||  || CSS
|-
|464087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464093 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464098 - ||  ||  || WISE
|-
|464099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

464101-464200 

|-
|464101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464102 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464103 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464105 - ||  ||  || CSS
|-
|464106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464107 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464109 - ||  ||  || CSS
|-
|464110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464119 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464129 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464138 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464140 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464149 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|464150 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|464151 - ||  ||  || ISON
|-
|464152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464163 - ||  ||  || WISE
|-
|464164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464166 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464168 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464170 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464175 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464176 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|464177 - ||  ||  || CSS
|-
|464178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464182 - ||  ||  || CSS
|-
|464183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464187 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464190 - ||  ||  || CSS
|-
|464191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464199 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

464201-464300 

|-
|464201 - ||  ||  || CSS
|-
|464202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464222 - ||  ||  || CSS
|-
|464223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464237 - ||  ||  || WISE
|-
|464238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464248 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464257 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|464258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464266 - ||  ||  || CSS
|-
|464267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464269 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464271 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464273 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|464274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464279 - ||  ||  || WISE
|-
|464280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464290 - ||  ||  || WISE
|-
|464291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464295 - ||  ||  || WISE
|-
|464296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464299 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

464301-464400 

|-
|464301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464304 - ||  ||  || CSS
|-
|464305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464306 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464311 - ||  ||  || CSS
|-
|464312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464315 - ||  ||  || CSS
|-
|464316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464328 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464332 - ||  ||  || WISE
|-
|464333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464334 - ||  ||  || CSS
|-
|464335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464341 - ||  ||  || WISE
|-
|464342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464350 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464354 - ||  ||  || CSS
|-
|464355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464370 - ||  ||  || WISE
|-
|464371 - ||  ||  || CSS
|-
|464372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464373 - ||  ||  || CSS
|-
|464374 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464376 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464382 - ||  ||  || CSS
|-
|464383 - ||  ||  || WISE
|-
|464384 - ||  ||  || CSS
|-
|464385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464390 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464396 - ||  ||  || ODAS
|-
|464397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464399 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|464400 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

464401-464500 

|-
|464401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464419 - ||  ||  || WISE
|-
|464420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464428 - ||  ||  || WISE
|-
|464429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464447 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464469 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464476 - ||  ||  || WISE
|-
|464477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464483 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464485 - ||  ||  || CSS
|-
|464486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464490 - ||  ||  || CSS
|-
|464491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464493 - ||  ||  || WISE
|-
|464494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

464501-464600 

|-
|464501 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464507 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464524 - ||  ||  || WISE
|-
|464525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464533 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464534 - ||  ||  || WISE
|-
|464535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464537 - ||  ||  || CSS
|-
|464538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464540 - ||  ||  || CSS
|-
|464541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464543 - ||  ||  || WISE
|-
|464544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464548 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464556 - ||  ||  || WISE
|-
|464557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464558 - ||  ||  || CSS
|-
|464559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464564 - ||  ||  || WISE
|-
|464565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464570 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464575 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464578 - ||  ||  || WISE
|-
|464579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464582 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464584 - ||  ||  || CSS
|-
|464585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464587 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464596 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464597 - ||  ||  || WISE
|-
|464598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

464601-464700 

|-
|464601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464611 - ||  ||  || CSS
|-
|464612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464613 - ||  ||  || WISE
|-
|464614 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|464615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464616 - ||  ||  || WISE
|-
|464617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|464620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464626 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464637 - ||  ||  || CSS
|-
|464638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464639 - ||  ||  || Connors, M., Veillet, C.
|-
|464640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464647 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464648 - ||  ||  || NEAT
|-
|464649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464654 - ||  ||  || NEAT
|-
|464655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464662 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|464663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464680 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464684 - ||  ||  || NEAT
|-
|464685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464699 - ||  ||  || NEAT
|-
|464700 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

464701-464800 

|-
|464701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464702 - ||  ||  || NEAT
|-
|464703 - ||  ||  || CINEOS
|-
|464704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464705 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|464706 - ||  ||  || NEAT
|-
|464707 - ||  ||  || NEAT
|-
|464708 - ||  ||  || NEAT
|-
|464709 - ||  ||  || NEAT
|-
|464710 - ||  ||  || NEAT
|-
|464711 - ||  ||  || NEAT
|-
|464712 - ||  ||  || NEAT
|-
|464713 - ||  ||  || NEAT
|-
|464714 - ||  ||  || NEAT
|-
|464715 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464716 - ||  ||  || NEAT
|-
|464717 - ||  ||  || NEAT
|-
|464718 - ||  ||  || ODAS
|-
|464719 - ||  ||  || NEAT
|-
|464720 - ||  ||  || NEAT
|-
|464721 - ||  ||  || NEAT
|-
|464722 - ||  ||  || NEAT
|-
|464723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464726 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464728 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464729 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464730 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464732 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464733 - ||  ||  || NEAT
|-
|464734 - ||  ||  || NEAT
|-
|464735 - ||  ||  || NEAT
|-
|464736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464737 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464743 Stanislavkomárek ||  ||  || Tichý, M.
|-
|464744 - ||  ||  || CINEOS
|-
|464745 Péterrózsa ||  ||  || Piszkesteto
|-
|464746 - ||  ||  || NEAT
|-
|464747 - ||  ||  || NEAT
|-
|464748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464749 - ||  ||  || NEAT
|-
|464750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464752 - ||  ||  || NEAT
|-
|464753 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464760 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464761 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464763 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464772 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464775 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464777 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464778 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|464779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464793 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|464794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464798 - ||  ||  || CSS
|-
|464799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464800 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

464801-464900 

|-
|464801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464803 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464805 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|464806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464815 - ||  ||  || CSS
|-
|464816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464829 - ||  ||  || CINEOS
|-
|464830 - ||  ||  || NEAT
|-
|464831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464832 - ||  ||  || CINEOS
|-
|464833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464846 - ||  ||  || CSS
|-
|464847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464850 - ||  ||  || CSS
|-
|464851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464852 - ||  ||  || CSS
|-
|464853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464859 - ||  ||  || CSS
|-
|464860 - ||  ||  || CSS
|-
|464861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464866 - ||  ||  || CSS
|-
|464867 - ||  ||  || CSS
|-
|464868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464869 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|464870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464881 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|464882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464888 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|464889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464893 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|464894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464897 - ||  ||  || CSS
|-
|464898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464899 - ||  ||  || CSS
|-
|464900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

464901-465000 

|-
|464901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464908 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464910 - ||  ||  || NEAT
|-
|464911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464927 - ||  ||  || CSS
|-
|464928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464933 - ||  ||  || NEAT
|-
|464934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464943 - ||  ||  || CSS
|-
|464944 - ||  ||  || NEAT
|-
|464945 - ||  ||  || CSS
|-
|464946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464952 - ||  ||  || CSS
|-
|464953 - ||  ||  || LONEOS
|-
|464954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464965 - ||  ||  || CSS
|-
|464966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|464994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|464997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|465000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0464001